Халупа:
 Халупа — примитивное жилище человека, хижина, лачуга, избёнка, избушка, хатка.

Фамилии 
 
 Халупа, Карл (1864—1904) — чешский беллетрист.
 Халупа, Франтишек (1857—1890) — чешский писатель.

Топонимы 
 Халупа — кашубское поселение на севере Польши.